Le coup demi-turc, ou coup semi-turc, est une combinaison de base du jeu de dames, très proche du coup turc avec lequel certains auteurs l'assimilent. Son principe est d’utiliser une dame adverse pour initier la capture de plusieurs pièces.

Principe du coup demi-turc 

Après généralement un envoi à dame, le demi-turc est un sacrifice d'au moins trois pions pour piéger une dame de l'adversaire. Cette dernière finit sa rafle à côté du pion qui va la prendre, ayant pris dans sa rafle son pion de soutien. 

La dame ne peut pas prendre le pion qui la menace car on ne peut retirer les pièces prises du damier qu'une fois la rafle complètement terminée. 

À la différence du coup turc la dame adverse ne prend pas la pièce sur laquelle elle vient buter. Cette pièce peut ainsi être blanche ou noire.

Bibliographie 
 
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

demiturc